Каваса́ки может означать:

Фамилия 
 Кавасаки, Гай (род. 1954) — маркетолог компании «Apple».
 Кавасаки, Кёдзи (1930—2021) — японский физик.
 Кавасаки, Одри (род. 1982) — американская художница.
 Кавасаки, Рио (1947—2020) — японский гитарист и композитор.

Топоним 
 Кавасаки (город) — город в префектуре Канагава, Япония.
 Кавасаки (Мияги) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сибата префектуры Мияги.
 Кавасаки (Фукуока) — посёлок в Японии, находящийся в префектуре Фукуока.
 Кавасаки (Исе) — старый город, который вошёл в состав города Исе и сейчас — исторический район Исе.

Другие значения 
 Кавасаки — деревянное рыболовное моторное судно.
 Kawasaki Heavy Industries — компания, производящая транспортные средства и мотоциклы.
 Kawasaki (авиакосмическое подразделение)
 Синдром Кавасаки — острое детское заболевание.